Mit dem Namen Zeus-Höhle werden mehrere Grotten auf Kreta bezeichnet:
 die Höhle von Psychro
 die Idäische Grotte (Ideon Andron) im Psiloritis-Gebirge am Rande der Nida-Hochebene